Neuseeländische Sprache steht für folgende Amtssprachen in Neuseeland:

 Neuseeländisches Englisch, Standardvarietät der englischen Sprache
 Neuseeländische Gebärdensprache, Sprache der Gehörlosen
 Maorische Sprache, Sprache der Māori